Filip Falcký () (14. červenec 1448, Heidelberg – 28. únor 1508, Germersheim) byl v letech 1476–1508 falckým kurfiřtem z rodu Wittelsbachů.

Život 
Byl jediným synem Ludvíka IV. Falckého a jeho manželky Markéty Savojské. Ve věku jednoho roku Filip spadal pod opatrovnictví svého strýce Fridricha, který ho později adoptoval. V roce 1474 se oženil s Markétou Bavorskou, dcerou Ludvíka IX. Bavorského a na základě manželství obdržel Horní Falc. Po smrti adoptivního otce roku 1476, se stal kurfiřtem. V roce 1499 zdědil majetky rodových větví Falc – Mosbach a Falc – Neumarkt. V roce 1504 Filip prohrál válku o Landshutské dědictví proti Albrechtoví IV. Bavorskému.

V roce 1481 Filip pozval Johanna von Dalberga na univerzitu v Heidelbergu.

Rodina a potomci 
Dne 21. února 1474 se Filip oženil s Markétou Bavorskou. Měli spolu několik dětí:

 Ludvík V. Falcký (2. července 1478 – 16. března 1544), kurfiřt falcký, ⚭ 1511 Sibyla Bavorská (16. června 1489 – 18. dubna 1519)
 Filip Falcký (5. července 1480 – 5. ledna 1541), kníže-biskup ve Freisingu a Naumburgu
 Ruprecht Falcký (14. května 1481 – 20. srpna 1504), kníže-biskup ve Freisingu, ⚭ 1499 Alžběta Bavorsko-Landshutská (1478–1504)
 Fridrich II. Falcký (9. prosince 1482 – 26. února 1556), kurfiřt falcký, ⚭ 1544 Dorotea Dánská (10. listopadu 1520 – 31. května 1580)
 Alžběta Falcká (16. listopadu 1483 – 24. června 1522),
 ⚭ 1496 Vilém III. Hesenský (8. září 1471 – 17. února 1500), lankrabě hesenský
 ⚭ 1503 Filip I. Bádenský (6. listopadu 1479 – 17. září 1533), markrabě bádenský
 Jiří Falcký (10. února 1486 – 27. září 1529), kníže-biskup ve Špýru
 Jindřich Falcký (15. února 1487 – 3. ledna 1552), kníže-biskup v Utrechtu, Wormsu a Freisingu
 Jan III. Falcký (7. května 1488 – 3. února 1538), princ-biskup v Řeznu
 Amálie Falcká (25. července 1490 – 6. ledna 1524), ⚭ 1513 Jiří I. Pomořanský (11. dubna 1493 – 10. května 1531), vévoda pomořanský
 Barbora Falcká (28. srpna 1491 – 15. srpna 1505)
 Helena Falcká (9. února 1493 – 4. srpna 1524), ⚭ 1513 Jindřich V. Meklenburský (3. května 1479 – 6. února 1552), vévoda meklenburský
 Wolfgang Falcký (31. října 1494 – 2. dubna 1558), hrabě falcko-neumarktský, svobodný a bezdětný
 Ota Jindřich (6. května 1496 – 31. května 1496)
 Kateřina Falcká (14. října 1499 – 16. ledna 1526), abatyše

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1448
Úmrtí v roce 1508
Wittelsbachové
Falčtí kurfiřti
Muži
Úmrtí 28. února
Narození 14. července
Narození v Heidelbergu